CIB Unicobas, sindicat d'Itàlia
 Culinary Institute of Barcelona, escola d'alta cuina amb seu a Barcelona
 Centre Interreligiós de Barcelona, servei de l'Ajuntament de Barcelona per a afavorir la convivència de les diferents religions
 Comunitat Israelita de Barcelona, comunitat dels jueus residents a Barcelona, vegeu Sinagoga de la Comunitat Israelita de Barcelona
 Comité Internacional de Bioètica, comissió en el si de la UNESCO encarregada de vetllar per la bioètica dels progressos científics
 Centre d'Investigacions Biològiques, institució espanyola de recerca en Biologia, integrada al CSIC
 Corporación para Investigaciones Biológicas, centre de recerca en Biologia ubicat a Medellín (Colòmbia)
 Consell Internacional de Boxa, organització internacional de boxa
 Certificate of Indian Blood, document oficial als Estats Units que certifica l'ascendència índia d'un individu, vegeu Amerindis dels Estats Units
 Corporate and Investment Bank, banc que facilita el finançament de les empreses, vegeu Banc d'inversió
 Canvi intern de boixa, sistema de caixa de canvis per a bicicleta, vegeu Canvi intern
 Collaborative Information Behavior, cooperació per a obtenir informació, en Pedagogia vegeu Comportament informacional col·laboratiu
 cib, codi ISO 639-3 del Ci (llengua gbe)